

Geografia

West Dean (Gloucestershire)
West Dean (West Sussex)
West Dean (Wiltshire)